Brognon, commune française des Ardennes
 Brognon, commune française de la Côte-d'Or